Paralia to greckie słowo oznaczające plażę. Słowo "paralia" występuje często w greckich nazwach geograficznych:
 Paralia – miejscowość w jednostce regionalnej Achaja
 Paralia Katerinis – miejscowość w jednostce regionalnej Pieria
 Paralia Skotinas – miejscowość w jednostce regionalnej Pieria